Ring kan henvise til flere artikler:

 Bebyggelser
 Ring (Horsens Kommune) – en bebyggelse beliggende ca. 3 km sydvest for Brædstrup i Brædstrup Sogn.
 Ring (Næstved Kommune) – en bebyggelse beliggende ca. 9 km syd for Næstved i Hammer Sogn (Næstved Kommune).
 Ring (Norddjurs Kommune) – en bebyggelse beliggende ca. 3 km syd for Auning, Djursland i Øster Alling Sogn
 Personer
 L.A. Ring – en dansk maler fra Ring (Næstved Kommune) syd for Næstved.
 Videnskab
 Ring (matematik) – en algebraisk struktur med egenskaber inspireret af de hele tal.
 Titler
 Ring Magazine – et amerikansk magasin om boksning.
 The Ring – en amerikansk gyserfilm fra 2002.
 Objekter
 Ring (smykke).
 Ørering.
 Boksering – kamppladsen i boksning.

Se også 
 Annulus
 Ringe (flertydig)
 Herskerringen – Saurons ring i Ringenes herre.
 Ring 2
 Ring 3
 Torus
 Glorie
 Halo